

Patronyme 

 Rowland Blennerhassett (1839–1909), 4 baronnet, homme politique britannique.

Bâtiment 
L'hôtel Blennerhassett? hôtel américain situé à Parkersburg, en Virginie-Occidentale.